Cansanção é um município brasileiro no interior e norte do estado da Bahia. Fica localizado a 347 km da capital Salvador. Sua população estimada em 2021 era de 34 929 habitantes, de acordo com o IBGE. Faz divisa com os seguintes municípios: Monte Santo, Nordestina, Quijingue, Queimadas, Itiúba, Araci e Santaluz.

História 
Na segunda metade do século XIX, instalou-se em terras pertencentes ao Município de Monte Santo um senhor de nome Luiz Buraqueira, dedicando-se à cultura de mandioca, milho e feijão, bem como à criação de gado bovino e outros. Organizou uma fazenda que se denominou Cansanção.

A fertilidade do solo atraiu outros moradores e, em 1896, já possuindo 8 casas, serviu de pouso às tropas federais que, vindas de trem até Queimadas, destinavam-se a Monte Santo, onde foi instalado o Quartel General de combate aos jagunços de Antônio Conselheiro, em Canudos.

A localidade se desenvolveu rapidamente e, em 1919, já contava com 25 casas e uma capela construída naquele ano, dedicada à Senhora Santana, padroeira da cidade.

O topônimo Cansanção, decorre da existência em abundância na região, do arbusto assim denominado.

Recursos naturais

Reservas minerais 
O município de Cansanção possui em todo o seu território, duas reservas de minérios, de ouro e ferro. A reserva de ferro pertence a FERBASA  e fica na localidade de Laje Nova. A de ouro está localizada nos terrenos da CBPM – Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, próximo a localidade Santo Ambrósio.

Hidrografia 
No município de Cansanção, encontram-se os rios Monteiro, Mari, Itapicuru, Cariacá e Jacuricí. Também o açudes Jacuricí, Caldeirão e Pedra Riscada. O açude Jacurici é de grande importância para os moradores ribeirinhos, tanto em relação à pesca quanto ao turismo, situado no limite oeste do município, já na divisa com o município de Itiúba.

Povoados, localidades e bairros 
Cansanção tem muitos povoados, localidades e bairros, abaixo encontram-se alguns deles:

Bairros 
 Centro;
 Alto São Borges;
 Sobradinho;
 Santo Antônio;
 Batedeira;
 Cascavel;
 Laje da Tapera I;
 Laje da Tapera II;
 Lagoa dos Cavalos.

Povoados e Localidades 
 Bela Vista
 Capoeiras
 Deixaí
 Sítio das Flores
 Cacimbas
 Angico
 Tanque da Gameleira
 Lagoa de duas mães
 Olho D' Água
 Novo Acordo
 Serra do Meio
 Caetano
 Caldeirão dos Vaqueiros
 Aroeira
 Cedro
 Lagoa das Moças
 Laje Nova
 Pocinhos
 Junco da Lage Nova
 Baixa da Lage
 Lagoa do Januário
 Santo Ambrósio
 Sítio do Felix
São Miguel
Fazenda Caixão

Demografia 
Segundo o Censo demográfico do Brasil de 2022, a população de Cansanção está estimada em 39.475 habitantes.

Religião

Infrestrutura

Educação 
Cansanção faz parte do 4° Núcleo Territorial de Educação (NTE), sediado em Serrinha (Bahia). O município apresenta uma vasta oferta de colégios e escolas estaduais e municipais, além de dispor de várias instituições de ensino superior.

Ensino privado

Ensino fundamental 

 Escola de Educação Criativa (EDEC)
 Escola Reino da Alegria (ERA)
 Centro Educacional Fonte do Saber (CEFS)

Ensino superior 

 Centro Universitário Internacional (UNINTER)
 Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI)
 Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)
 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR)
 Universidade Cruzeiro do Sul (CRUZEIRO DO SUL)

Ensino público

Educação Infantil 

 Centro Educacional Rosina Pereira dos Santos (CERPS)
 Escola Reunidas João Cordeiro (ERJC)
 Escola Municipal Maria Pinheiro Damasceno (EMMPD)

Ensino fundamental 

 Educandário Senhora Santana (ESS)
 Escola Municipal Alexandrino José de França (EMAJF)
 Escola Professora Dionê Oliveira Passos (EPDOP)

Ensino médio 

 Colégio Estadual Senhor do Bonfim (CESB)
 Colégio Estadual Osmiltom Batista Souza (CEOBS)
 Colégio Estadual Caminho do Saber (CECS)

Política

Lista de prefeitos(as)

Lista de vereadores

Ver também 
 Paróquia Senhora Sant'Ana

Ligações externas 
 Página da prefeitura

Cansanção (Bahia)
Fundações na Bahia em 1958
Municípios da Bahia
Municípios do Brasil
Região Nordeste do Brasil
Região Sisaleira